Ikuinen Virta é o primeiro álbum de pop rock banda finlandesa Indica, lançado em 2004. Ele gastou um total de 29 semanas no Top 40 finlandês, atingindo o número 4 em janeiro de 2005.

Faixas 
 "Saalistaja" – 3:29
 "Scarlett" – 3:29
 "Ikuinen Virta" – 4:15
 "Valehtelen" – 4:07
 "Surusilmä" – 4:43
 "Lasienkeli" – 2:58
 "Onnen Kartano" – 4:04
 "Ihmisen Lento" – 3:31
 "Lauluja Paratiisista" – 3:10
 "Aaltojen Takaa" – 4:19
 "Vettä Vasten" – 6:08
 "Unten Maa" – 4:02
 "Odotan" – 4:21

Álbuns de 2004
Álbuns de pop rock